Ла Чачалака има више значења:

 Ла Чачалака, Агва Нуева (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чачалака (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чачалака (Сантијаго Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чачалака (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику